Tra le competizioni dello sci alpino ai XIII Giochi olimpici invernali di  lo slalom gigante femminile si disputò mercoledì 20 e giovedì 21 febbraio sulle piste Parkway e Thruway di Whiteface Mountain; la liechtensteinese Hanni Wenzel vinse la medaglia d'oro, la tedesca occidentale Irene Epple quella d'argento e la francese Perrine Pelen quella di bronzo, valide anche ai fini dei Campionati mondiali di sci alpino 1980. Per la prima volta la gara olimpica di slalom gigante fu disputata su due manche anziché una sola.

Detentrice uscente del titolo era la canadese Kathy Kreiner, che aveva vinto la gara dei XII Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Axams precedendo la tedesca occidentale Rosi Mittermaier (medaglia d'argento) e la francese Danièle Debernard (medaglia di bronzo); la campionessa mondiale in carica era la tedesca occidentale Maria Epple, vincitrice a Garmisch-Partenkirchen 1978 davanti alla svizzera Lise-Marie Morerod e all'austriaca Annemarie Moser-Pröll.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificata
DNS = non partita
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Data: 20 febbraio
Ore: 11.00 (UTC-5)
Pista: Parkway
Partenza: 
Arrivo: 
Dislivello: 364 m
Porte: 50
Tracciatore: Jean-Pierre Fournier (Svizzera)

2ª manche:
Data: 21 febbraio
Ore: 11.00 (UTC-5)
Pista: Thruway
Partenza: 
Arrivo: 
Dislivello: 364 m
Porte: 59
Tracciatore: Günther Osterrieder (Germania Ovest)

Note

Voci correlate 
 Campionati mondiali di sci alpino 1980
 Coppa del Mondo di sci alpino 1980

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom gigante femminile